Hanna Öberg (1995-), biathlète suédoise ;
Hans Öberg (1926-2009), joueur de hockey sur glace suédois ;
Jennie Öberg (1989-), fondeuse suédoise ;
Prawitz Öberg (1930-1995), footballeur suédois.